De Oudnoordse naam voor de Zweedse koning Onela die vermeld wordt in Beowulf;
 Een andere spellingvariant van de god Váli.